DNA — многозначный термин:

 DNA — дезоксирибонуклеи́новая кислота́ (ДНК).
 DNA — девятый альбом американской группы Backstreet Boys, выпущенный в 2019 году.
 DNA — дебютный альбом британской гёрл-группы Little Mix, выпущенный в 2012 году.
 DNA — песня британской гёрл-группы Little Mix, из одноимённого альбома.
 DNA — песня американского исполнителя Кендрика Ламара.
 DNA — песня южнокорейской группы BTS из мини-альбома Love Yourself: Her, выпущенная в 2017 году.
 DNA — песня англо-американской группы The Kills из альбома Blood Pressures, выпущенного в 2011 году.

См. также 
 DNA²
 DNA Sights 999.9
 DNA Productions